Labrax Cuvier,1828 - synonim rodzaju ryb Dicentrarchus
 Labrax Pallas,1810 - synonim rodzaju ryb Hexagrammos